Hildebrandtglansstare (Lamprotornis hildebrandti) är en fågel i familjen starar inom ordningen tättingar.

Utbredning 
Den förekommer på akaciesavann i södra Kenya och norra Tanzania.

Status 
IUCN kategoriserar arten som livskraftig.

Namn 
Fågeln har fått sitt svenska och vetenskapliga namn efter Johannes Hildebrandt, en tysk upptäcktsresande som var den första europén att samla arten.

Noter

Externa länkar

Starar
Fåglar i etiopiska regionen